Андре Агаси је освојио турнир. У финалу је победио Стефана Едберга резултатом 6-1, 6-4, 0-6, 6-2.

Носиоци 

  Иван Лендл (четврто коло)
  Борис Бекер (треће коло)
  Стефан Едберг (финалиста)
  Бред Гилберт (треће коло)
  'Андре Агаси (победник)
  Арон Крикстин (друго коло)
  Џеј Бергер (полуфинале)
  Тим Мејот (друго коло)
  Јаник Ноа (друго коло)
  Мартин Хаите (четвртфинале)
  Алберто Манчини (друго коло)
  Андрес Гомез (четврто коло)
  Карл-Уве Штеб (четврто коло)
  Џим Куријер (четвртфинале)
  Емилио Санчез (полуфинале)
  Пит Сампрас (четвртфинале)
|
  Андреј Чесноков ''(друго коло) 
  Хорст Скоф ''(треће коло) 
  Кевин Карен ''(треће коло) 
  Петр Корда ''(друго коло) 
  Хаиме Изага ''(треће коло) 
  Серђи Бругера ''(друго коло) 
  Христо ван Ренсбург ''(треће коло) 
  Ронал Аженор ''(треће коло) 
  Ричи Ренеберг ''(треће коло) 
  Горан Иванишевић ''(треће коло) 
  Ђорди Аресе ''(треће коло) 
  Јан Гунарсон ''(треће коло) 
  Скот Дејвис ''(друго коло) 
  Хавијер Санчез ''(четврто коло) 
  Марсело Филипини ''(треће коло) 
  Жан-Филип Флеријан ''(четврто коло) 
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Тенис 1990.